Марсѐл Л'Ербиѐ () е френски режисьор, сценарист и продуцент.

Биография 
Роден е на 23 април 1888 година в Париж в образовано семейство. През 1910 година завършва право във Висшето училище за социални науки, но скоро започва да се занимава с литература и драматургия, а след Първата световна война става един от водещите теоретици и автори на френското авангардно кино. През 1944 година става основател и дълги години е президент на Висшето кинематографично училище.

Марсел Л'Ербие умира на 26 ноември 1976 година в Париж.

Филми

Неми филми 
 1917: Phantasmes
 1918: Rose France
 1918: Phantasmes
 1919: Le Bercail
 1920: Le Carnaval des vérités
 1920: L'Homme Du Large
 1920: Villa Destin
 1921: El dorado
 1921: Prométhée … Banquier
 1922: Don Juan et Faust
 1923: Résurrection
 1924: Нечовешко
 1925: Feu Mathias Pascal
 1926: Le Vertige
 1927: Le Diable au cœur
 1928: Nuits de Princes
 1928: L'Argent

Озвучени филми 
 1930: La Femme D'Une Nuit
 1930: Le Parfum de la Dame En Noir
 1930: L'Enfant De L'Amour
 1931: Le Mystère De La Chambre Jaune
 1933: La Donna D'una Notte
 1933: L'Epervier
 1934: L'Aventurier
 1934: Le Scandale
 1935: Le Bonheur
 1935: La Route Imperiale
 1936: Les Hommes Nouveaux
 1936: La Porte Du Large
 1936: Veille D'Armes
 1937: La Citadelle Du Silence
 1937: Forfaiture
 1937: Nuits De Feu
 1937: La Tragedie Imperiale
 1938: Sacrifice d'Honneur
 1938: Adrienne Lecouvreur
 1938: Terre De Feu
 1939: Rasputin
 1939: La Mode Revee
 1939: First Film Concert
 1939: Entente Cordiale
 1940: La Comedie Du Bonheur
 1940: The Living Corpse
 1941: Histoire de Rire
 1942: La Nuit Fantastique
 1942: La Vie de Bohème
 1942: L'Honorable Catherine
 1945: L'Affaire Du Collier De La Reine
 1945: Au Petit Bonheur
 1947: La Revoltee
 1948: Savage Brigade
 1948: Les Derniers Jours De Pompei
 1953: Pere De Mademoiselle

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски режисьори
Парижани